Rüstung (Gegenstand) steht für:
 Rüstung, eine historische militärische Schutzbekleidung
 Rüstungsgüter (Waffen), die von der Rüstungsindustrie hergestellt werden
 im Bauwesen ein Gerüst

Rüstung (Vorgang) bzw. das Verb rüsten steht für:
 Rüstung (Militär), militärische Maßnahmen zur Vorbereitung auf Kriege
 Aufrüstung, Ausbau der militärischen Stärke

Rüsten steht außerdem für:
 Rüsten, das Einrichten einer Maschine für einen bestimmten Bearbeitungsvorgang
 das Säubern von Gemüse (schweizerisch)
 das Bereitstellen von Waren zum Versand (auch Kommissionieren), z. B. anhand eines Rüstscheins

Siehe auch:
 Umrüstung

Militär:
 Rüstungsdynamik, Wettrüsten
 Abrüstung, Rüstungskontrolle

Religion:
 Rüstzeit (Kirche)
 Rüsttag (Vorabend eines Festes)